Molton – rodzaj bawełnianej tkaniny, która jest dwustronnie drapana. Tkaninę molton wyrabia się o splocie skośnym bądź płóciennym. Tkanina ta jest podobna do flaneli.
 Molton – (flanda) bielizna stołowa, płat tkaniny kładziony pod obrus, bezpośrednio na blacie stołu. Chroni blat, zapobiega przesuwaniu się obrusa, tłumi odgłosy przestawiania naczyń.
 North Molton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 South Molton – miasto w Anglii, w hrabstwie Devon